Сумской национальный аграрный университет () — высшее учебное заведение в городе Сумы, Украина.

История 
Учебное заведение было открыто в апреле 1977 года как филиал Харьковского сельскохозяйственного института им. Докучаева.

В феврале 1990 года на базе филиала был создан Сумский сельскохозяйственный институт.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла Сумский сельскохозяйственный институт и учебно-опытное хозяйство СумСХИ в перечень предприятий и организаций, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

В 1997 году в состав СумСХИ был передан Сумский сельскохозяйственный техникум после чего институт получил статус университета.

7 августа 2001 года университету был присвоен статус национального.

Согласно решению государственной аккредитационной комиссии Министерства образования и науки Украины от 27.11.2007р., Протокол № 68, Сумский национальный аграрный университет признан аккредитованным по статусу вуза IV (четвёртого) уровня на период до 01 июля 2017 г. (Сертификат РД-IV № 193846).

4 февраля 2015 года Кабинет министров Украины передал университет из сферы управления министерства аграрной политики и продовольствия Украины в ведение министерства образования и науки Украины.

Кампуса и корпуса 
Материально-техническая база университета состоит из 9 учебно-лабораторных помещений общей площадью 105244 кв.м., мастерских для проведения лабораторно-практических занятий студентов инженерных специальностей, полигонов, сооружений инженерно-технического обеспечения, научно-исследовательских подразделений, современной актового зала на 450 мест .

В соответствии с приказом Минагрополитики Украины № 180 от 19.06.03р. «О создании университетского центра Сумского НАУ …» в состав университета включены 6 вузов 1-2 уровней аккредитации. После проведения перераспределения по направлениям подготовки общая площадь Сумского НАУ составляет 364780 м2, в том числе учебная площадь — 243185, площадь учебно-вспомогательных сооружений (н.в. мастерской, полигоны, сооружения инженерно — технического обеспечения, научно — исследовательские подразделения) — 121595 м2 .

Быт студентов в университете обеспечивают 4 общежития на 2200 мест, в колледжах — 9 общежитий.

Укреплению здоровья студентов служат стадион «Колос», площадки для летних видов спорта с синтетическим покрытием, оздоровительно-восстановительный центр, зал для настольного тенниса, трасса для соревнований по биатлону. Есть крытый спортивный зал.

Университет в достаточной мере обеспечен учебным и научным оборудованием в том числе: 2 электронных микроскопа, масс-спектрометры, комплекты специализированных лабораторий, укомплектованных биолого-химическим и инженерным оборудованием. В обеспечении учебного процесса препаратами животного и растительного происхождения задействованы виварий (860 м2) и селекционно-семеноводческий комплекс (стекло в мет. каркасе — 10322 м3).

Институты и факультеты 
 Учебно-научный институт экономики и менеджмента
 Факультет экономики и предпринимательства
 Факультет менеджмента
 Юридический факультет
 Учебно-научный институт животноводства и ветеринарной медицины
 Биолого-технологический факультет
 Факультет ветеринарной медицины
 Учебно-научный инженерно-технологический институт
 Инженерно-технологический факультет
 Строительный факультет
 Факультет пищевых технологий
 Агрономический факультет
 Институт последипломного образования
 Институт заочного образования
 Отделение довузовской подготовки, профориентации.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт

Высшие учебные заведения Сум
Высшие учебные заведения СССР
Аграрные высшие учебные заведения Украины
Национальные высшие учебные заведения Украины